Bridgman je lahko:
 Bridgman, Michigan
 Percy Williams Bridgman
 Bridgman (krater)